Ничего, кроме правды (фильм, 1995) — американский фильм-драма 1995 года, реж. Майкл Свитзер.
 Ничего, кроме правды (фильм, 2008) — американская политическая драма 2008 года, реж. Род Лури.